Filipinas, oficialmente República de Filipinas, es un país y un archipiélago de Asia.

El término Filipinas o Filipina también puede referirse a:
 la Capitanía General de las Filipinas (1565–1898);
 la Primera República Filipina (1899–1901);
 la Mancomunidad Filipina, (1935–1946);
 la Segunda República Filipina, (1943–1945).
 la Estación de Islas Filipinas, del metro de Madrid;
 el programa radial Filipinas, Ahora Mismo, que se emite en Filipinas íntegramente en lengua española.